Branišov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Branišov, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Branišov, Ortsteil von Chyšky, Okres Písek
 Branišov, Ortsteil von Kdyně, Okres Domažlice
 Branišov, Ortsteil von Podmoklany, Okres Havlíčkův Brod
 Branišov, Ortsteil von Toužim, Okres Karlovy Vary
 Branišov, Ortsteil von Ústí u Humpolce, Okres Jihlava
 Branišov, Ortsteil von Vyskytná, Okres Pelhřimov
 Branišov, Ortsteil von Zdíkov, Okres Prachatice
 Branišov, Ortsteil von Zvole nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou